Bezzi est un prénom masculin italien et peut également faire référence à :

Patronyme 

 Bartolomeo Bezzi (1851-1923), peintre italien ;
 Cristian Bezzi (né en 1975), ancien joueur et entraîneur de rugby à XV italien ;
 Giovanni Francesco Bezzi (actif entre 1530 et 1571), peintre italien et un graveur maniériste de l'école bolonaise ;
 Mario Bezzi (1868-1927), entomologiste italien.